Inicjatywa Feministyczna (Hiszpania)
 Inicjatywa Feministyczna (Polska)
 Inicjatywa Feministyczna (Szwecja)